Flores da Cunha — município brasileiro do Rio Grande do Sul
 Francisco Flores da Cunha (1875–1964) — farmacêutico e político brasileiro
 José Antônio Flores da Cunha (1880–1959) — advogado, general e político brasileiro
 Flavio Flores da Cunha Bierrenbach (1939) — advogado, magistrado e político brasileiro
 Instituto de Educação General Flores da Cunha — escola pública brasileira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes